Пашковецька сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Пашковецька сільська рада — Хмельницька область, Хмельницький район
 Пашковецька сільська рада — Чернівецька область, Хотинський район